Scheuß ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Scheuß (* 1966), deutscher Autor und Journalist
 Patrick Scheuß (* 1972), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Ralph Scheuss (* 1956), Schweizer Wettbewerbsstratege, Unternehmensberater und Buchautor